USS Newark est le nom donné à plusieurs navires de l’US Navy.

 L', un croiseur protégé de 1890 ; 
 L', dragueur de mines ;
 L',  un croiseur léger converti en porte-avions   ; 
 L', un croiseur léger annulé en 1945. 

Newark